Garry Valk (né le  à Edmonton dans la province d'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évoluait au poste d'ailier gauche.

Biographie

Statistiques 

|-
| 1984-1985 || Crusaders de Sherwood Park || AJHL || 53 || 20 || 22 || 42 || 66 || - || - || - || - || -
|-
| 1985-1986 || Crusaders de Sherwood Park || AJHL || 40 || 20 || 26 || 46 || 116 || - || - || - || - || -
|-
| 1986-1987 || Crusaders de Sherwood Park || AJHL || 59 || 42 || 44 || 86 || 204 || - || - || - || - || -
|-
| 1987-1988 ||Université du Dakota du Nord ||WCHA ||38 ||23 ||12 ||35 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1988-1989 ||Université du Dakota du Nord ||WCHA ||40 ||14 ||17 ||31 ||71 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1989-1990 ||Université du Dakota du Nord ||WCHA ||43 ||22 ||17 ||39 ||92 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1990-1991 || Admirals de Milwaukee ||LIH ||10 ||12 ||4 ||16 ||13 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 1990-1991 || Canucks de Vancouver ||LNH ||59 ||10 ||11 ||21 ||67 ||5 ||0 ||0 ||0 ||20
|-
| 1991-1992 || Canucks de Vancouver ||LNH ||65 ||8 ||17 ||25 ||56 ||4 ||0 ||0 ||0 ||5
|-
| 1992-1993 || Canucks de Vancouver ||LNH ||48 ||6 ||7 ||13 ||77 ||7 ||0 ||1 ||1 ||12
|-
| 1992-1993 || Canucks de Hamilton ||LAH ||7 ||3 ||6 ||9 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1993-1994 || Mighty Ducks d'Anaheim ||LNH ||78 ||18 ||27 ||45 ||100 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1994-1995 || Mighty Ducks d'Anaheim ||LNH ||36 ||3 ||6 ||9 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1995-1996 || Mighty Ducks d'Anaheim ||LNH ||79 ||12 ||12 ||24 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1996-1997 || Mighty Ducks d'Anaheim ||LNH ||53 ||7 ||7 ||14 ||53 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1996-1997 || Penguins de Pittsburgh ||LNH ||17 ||3 ||4 ||7 ||25 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1997-1998 || Penguins de Pittsburgh ||LNH ||39 ||2 ||1 ||3 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1998-1999 || Maple Leafs de Toronto ||LNH ||77 ||8 ||21 ||29 ||53 ||17 ||3 ||4 ||7 ||22
|-
| 1999-2000 || Maple Leafs de Toronto ||LNH ||73 ||10 ||14 ||24 ||44 ||12 ||1 ||2 ||3 ||14
|-
| 2000-2001 || Maple Leafs de Toronto ||LNH ||74 ||8 ||18 ||26 ||46 ||5 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
| 2001-2002 || Maple Leafs de Toronto ||LNH ||63 ||5 ||10 ||15 ||28 ||11 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
| 2002-2003 || Blackhawks de Chicago ||LNH ||16 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2002-2003 || Admirals de Norfolk ||LAH ||22 ||6 ||5 ||11 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-

| 777 || 100 || 156 || 256 || 747 || 61 || 6 || 7 || 13 || 79

Références 

Naissance en novembre 1967
Naissance à Edmonton
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur des Fighting Sioux du Dakota du Nord
Joueur des Admirals de Milwaukee (LIH)
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Canucks de Hamilton
Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Blackhawks de Chicago